

Етнографія 
 Коляда — дохристиянське слов'янське свято 21 грудня на честь народження сонця, присвячене богу Коляді й пов'язане із зимовим сонцестоянням та новим роком у давньослов'янському календарі. Також давньослов'янський бог урочистостей та світу, якого древні слов'яни вшановували в день зимового сонцестояння (22 грудня).
 Коляда (божество) — слов'янський міфологічний персонаж.

Прізвище 
Коляда́ — українське прізвище.

Відомі носії:
 Коляда Анатолій Юрійович (1990—2022) — український військовий, головний сержант 2-го полку охорони особливо важливих державних об'єктів (2-го Шосткинського полку) Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Коляда Василь Олексійович (1920—1953) — Герой Радянського Союзу.
 Коляда Віктор Миколайович — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Коляда Володимир Андрійович (1947) — актор театру і кіно, народний артист України.
 Коляда Григорій Іванович (1896—1977) — український книгознавець.
 Коляда Григорій Панасович (Гео Коляда) (1904—1941)  — український поет.
 Коляда Дмитро Степанович (1980—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Коляда Ігор Анатолійович — професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслужений працівник освіти України.
 Коляда Ігор Васильович (1964) — радянський та український футболіст, нападник та півзахисник.
 Коляда Леонід Васильович (1964 —1982) — радянський військовик, учасник афганської війни.
 Коляда Микола В'ячеславович (1992) — український футболіст.
 Коляда Микола Терентійович (1907—1935) — український композитор.
 Коляда Микола Федорович (1962—2016) — український хокеїст, центральний нападник, засновник та президент хокейного клубу «АТЕК» Київ (1994‒2009).
 Коляда Михайло Сергійович (1995) — російський фігурист.
 Коляда Оксана Василівна (1980) — українська військослужбовиця, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
 Коляда Олександр Костянтинович (1986) — український генетик, популяризатор науки.
 Коляда Олександра Дмитрівна (1987) — українська волейболістка.
 Коляда Павло Петрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коляда Петро Васильович (1945) — український юрист.
 Коляда Роман Вікторович (1976) — український піаніст-імпровізатор, композитор, журналіст.
 Коляда Сергій Федорович (1957) — український математик, фахівець із теорії динамічних систем та теорії хаосу.
 Коляда Степан Юхимович (1911—2005) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.
 Коляда Тетяна Іванівна (* 1953) — український вчений у галузі імунології та фізіології, доктор медичних наук, професор.
 Коляда Юрій Євгенович (1945) — доктор фізико-математичних наук, професор.

Див. також 
 Велика коляда
 Коляда на Майзлях (Фестиваль)
 Рок-Коляда

Примітки 

Українські прізвища